Кубок шотландської ліги 2020–2021 — 75-й розіграш Кубка шотландської ліги. Турнір також відомий як Betfred Cup, в честь головного спонсора турніру, Betfred. Титул вперше здобув Сент-Джонстон.

Календар

Формат 
Змагання з сезону 2017-18 змінило формат. Турнір розпочинається із групового етапу, який пропускають 4 команди, що беруть участь у єврокубках цього сезону. Переможці кожної з 8 груп та кращі чотири команди, що зайняли друге місце проходять до наступного раунду. 

У груповому раунді команди, що перемогли у матчі, отримують 3 очки; команди, які зіграли внічию, отримують по 1 очку і після основного часу матчу пробивають серію з 11-метрових штрафних ударів. Команда, яка переможе у цій серії, отримує ще 1 бонусне очко.

Груповий раунд

Північна секція

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Південна секція

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2020

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2020

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 січня 2021

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
Кубок шотландської ліги на soccerway 

2020–2021
2020 у футболі
2021 у футболі